Первая лига 2007/2008 () — 45-й сезон Первой лиги Турции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 25 августа 2007 года и закончился 18 мая 2008 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф за выход в Суперлигу

Ссылки 
Первая лига Турции 2007/08 на сайте tff.org 
Первая лига Турции 2007/08 на сайте mackolik.com 
Первая лига Турции 2007/08 на сайте rsssf.com 

2007/2008
Турция
Турция
Спорт в Турции в 2007 году
Спорт в Турции в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008